Юзеф Антоний Коссаковский (1772 — 28 октября 1842) — военный деятель Речи Посполитой и Франции, комендант 3-й бригады кавалерии Великого Княжества Литовского, затем бригадный генерал французской армии, генерал-адъютант Наполеона Бонапарта.

Биография 
Представитель знатного литовского шляхетского рода Коссаковских герба Слеповрон. Сын каштеляна инфлянтского Антония Коссаковского (1735—1798) и Элеоноры Страшкевич.

Родился в родовом имении Коссаковских — Мартинишках в Литве (ныне в составе Беларуси). Получил образование в иезуитской школе пиаров в Вильно.

Борьба за независимость Польши. 
В 1792 году Юзеф Антоний Коссаковский, будучи хорунжим 8-й хоругви 1-й бригады кавалерии ВКЛ, участвовал в русско-польской войне. Затем при поддержке своего дяди Шимона Мартина Коссаковского получил чин майора и стал командиром 3-й бригады кавалерии ВКЛ. После войны Юзеф Антоний Коссаковский собирался принять духовный сан, чтобы стать заместителем своего другого дяди, епископа инфлянтского Юзефа Казимира Коссаковского. В 1792 году стал советником литовской генеральной конфедерации в составе Тарговицкой конфедерации.

В 1794 году Юзеф Антоний Коссаковский участвовал в польском восстании под руководством Тадеуша Костюшко, принял участие в обороне Вильно от русской армии. После подавления восстания несколько лет проживал в Париже, затем вернулся в Литву.

Участие в Наполеоновских войнах. 
В походе 1812 года на Россию, Коссаковский, произведённый в бригадные генералы, находился в свите императора Наполеона I в качестве одного из трёх польских генерал-адъютантов императора, наряду с Евстахием Сангушко и Людвиком Пацем.

3 августа 1812 года получил под своё командование полк литовской пехоты в Полоцком районе. Участвовал в военных кампаниях 1812-1814 годов, в том числе в боях под Смоленском, при Бородине, под Можайском. 29 сентября 1812 года был назначен Наполеоном официальным губернатором Москвы, занимал должность три дня. Во время отступления из России, сражался во время переправы через Березину.

В 1813 году Юзеф Антоний Коссаковский, оставаясь генерал-адъютантом императора, принимал участие в битвах под Лютценом, Бауценом, Дрезденом, Лейпцигом и Ханау.

В 1814 года из-за болезни несколько месяцев не участвовал в военных действиях. Был одним из свидетелей отречения Наполеона Бонапарта от императорского трона в апреле 1814 года в Фонтенбло.

В 1814 году Юзеф Антоний Коссаковский получил титул графа Французской империи, а также стал рыцарем Мальтийского ордена. После возвращения в Литву стал одним из коллекционером военных экспонатов наполеоновских войн. В его распоряжение находились мундир и волосы Наполеона. Поставил памятник своему коню, вместе с которым он участвовал в наполеоновских кампаниях.

Стал двукратным кавалером Ордена Почётного Легиона (3 и 24 октября 1812 года), Ордена Железной Короны, Креста Неаполитанского (Королевский орден Обеих Сицилий ?) и Креста де ла Флер де Лис (последний получил от графа д’Артуа, будущего короля Франции Карла X).

Литература 
 Polski Słownik Biograficzny. T. XIV. 1968—1969., artykuł autorstwa Zofii Kossakowskiej-Szanojcy

Юзеф Антоний
Участники Русско-польской войны 1792 года
Польские повстанцы 1794 года
Польские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Офицеры ордена Почётного легиона
Кавалеры ордена Почётного легиона
Адъютанты Наполеона